Robin Z peut être le nom de deux chevaux de sport frères : 
Robin I Z, né en 1983
Robin II Z, né en 1987